Гоши́це () — село в Польше в сельской гмине Коцмыжув-Любожица Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается в 19 км от административного центра воеводства города Краков.

История 
Первое письменное упоминание о селе относится в документе польского короля Казимира Великого от 1381 года. Первоначально село принадлежало королеве Ядвиге. В 1398 году король Ягайло подарил село краковскому капитулу. Позднее село принадлежало Ядвиге из Тенчина.

В 1673 году в селе была построена деревянная усадьба, сохранившаяся до нашего времени.

В 1820 году владельцем села стал профессор Ягеллонского университета Войцех Ежи Бодушинский. За участие Феликса Бодушинского в ноябрьском восстании, который был сыном Войцеха Ежи Бодушинского, российское правительство в 1831 году конфисковало земельную собственность в Гошице. После амнистии собственность была возвращена владельцу. В 1890 году внук Войцеха Ежи Бодушинского Артур Завиша построил в Гошице ещё одну усадьбу.

4 августа 1914 года в селе останавливался стрелецкий патруль под командованием будущего полковника кавалерии Войска Польского Владислава Белины-Пражмовского, о чём упоминает мемориальная табличка, установленная на одном из домов села.

Дочь Артура Завиши польская писательница Зофия Кернова владела селом до 1945 года, когда земля была передана в государственную собственность для использования Горно-металлургической академии. В послевоенное время в Гошице располагался учебный центр этой академии. На рубеже 1944—1945 года в селе в усадьбе Зофии Керновой скрывался после побега из лагеря польский поэт Чеслав Милош.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 523 человека.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 
 Старая усадьба — памятник культуры Малопольского воеводства. Старейшая деревянная усадьба в Польше (датируется 1673 годом). Входит в туристический маршрут «Малопольский путь деревянной архитектуры»;
 Усадьба Завишей — памятник культуры Малопольского воеводства.

Примечания

Ссылки 
 История села  
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT  
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Населённые пункты Краковского повета